Banjani može značiti:

Banjani - hrvatsko pleme
Banjani (Crnogorci) - crnogorsko pleme

Naselja
 Banjani (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa, BiH
 Banjani (Valjevo, Srbija), naselje u općini Valjevo, Srbija
 Banjani (Ub, Srbija), naselje u općini Ub, Srbija